Департамент Нижний Рейн (регион Гранд-Эст, бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия) содержит 527 коммун, объединённых в пять округов:
 Агно-Висамбур — 144 коммуны;
 Мольсем — 77 коммун;
 Саверн — 172 коммуны;
 Селеста-Эрстен — 101 коммуна;
 Страсбур — 33 коммуны.

Административный центр — Страсбур (префектура).

Коммуны департамента Нижний Рейн:

 А1 января 2016 года в результате административной реформы коммуна Пфеттисайм упразднена с последующим слиянием с коммуной Трюштерсайм

Коммуны, которые были упразднены с 1 января 2016 года:

 А1 января 2016 года в результате административной реформы коммуны Алленвиллер, Биркенвальд, Саленталь и Сенгрист упразднены с последующим слиянием в новую коммуну Соммеро (округ Саверн, кантон Саверн).
 Б1 января 2016 года в результате административной реформы коммуны Вингерсайм, Женсайм, Миттелозен и Оатсенайм упразднены с последующим слиянием в новую коммуну Вингерсайм-ле-Катр-Бан (округ Саверн, кантон Буксвиллер).
 В1 января 2016 года в результате административной реформы коммуны Ла-Вальк, Пфаффеноффен и Юберак упразднены с последующим слиянием в новую коммуну Валь-де-Модер (округ Агно-Висамбур, кантон Рейшсоффен).
 Г1 января 2016 года в результате административной реформы коммуна Пфеттисайм упразднена с последующим слиянием с коммуной Трюштерсайм (округ Саверн, кантон Буксвиллер).

См. также 
 Кантоны департамента Нижний Рейн
 Коммуны департамента Верхний Рейн

Примечания 

Нижний Рейн